Soldenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Max Soldenhoff (1886–1954), Schweizer Plastiker und Maschinenzeichner
 Richard von Soldenhoff (* 1947), polnisch-deutscher Publizist